EPA-huset kan syfta på:

EPA-huset – en kontors- och affärsfastighet vid Sergels torg, se Sporren 16
EPA-husen – två bostadshus i stadsdelen Årsta i södra Stockholm
EPA-huset – en byggnad i centrala Örebro, se Centralhotellet, Örebro
EPA-huset – ett bostadshus på Kvarnholmen i Nacka kommun, se EPA-huset, Kvarnholmen.

Se även
Domushuset, Lund